Valsalva peut désigner :
 Antonio Maria Valsalva, un médecin anatomiste italien (1666-1723).
 La manœuvre de Valsalva, décrite par le médecin du même nom.